Omphax är ett släkte av fjärilar. Omphax ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Omphax